Володієвецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Володієвецька сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Володієвецька сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район